Superclássico é um apelido associado a clássicos de futebol em diferentes países pelo mundo.

Argentina e Brasil - Superclássico das Américas: campeonato oficial que reúne Argentina e Brasil em dois confrontos diretos.
Brasil - Flamengo e Corinthians: clássico entre os times de maior torcida do futebol brasileiro. Ocorre desde 1918.
 Brasil - Cruzeiro e Atlético: clássico entre os maiores times da cidade de Belo Horizonte e do estado de Minas Gerais.
 Brasil - Moto Club e Sampaio Corrêa: clássico entre os maiores times da cidade de São Luís e do estado do Maranhão. Ocorre desde 1937.
 Portugal - Sporting e Benfica: conhecido como "Derby da Capital", é o maior clássico de Lisboa, a capital do país.
 Argentina - Boca Juniors e River Plate: o clássico entre os dois times mais populares tanto da capital Buenos Aires quanto de toda a Argentina.
 México - América vs. Guadalajara: o clássico entre os dois times mais populares do México.

Desambiguação